Mala'e est le nom de deux villages distinctes de Wallis et Futuna :
 Mala'e sur l'île de Futuna, chef-lieu du royaume coutumier d'Alo ;
 Mala'e sur l'île de Wallis.